

Прізвище 

 Жан Расін, Жан Бати́ст Расі́н (фр. Jean-Baptiste Racine; 21 грудня 1639 — 21 квітня 1699) — французький драматург, один із «Великої Трійці» драматургів Франції XVII.
 Серж Расін (фр. Serge Racine; нар. 9 жовтня 1951, Гаїті) — гаїтянський футболіст, виступав на позиції захисника.
 Брюно Расін, Брюно́ Расі́н (фр. Bruno Racine; * 17 грудня 1951, Париж) — французький письменник і бібліотекар.
 Луї Расін, Луї́ Расі́н (фр. Louis Racine; 6 листопада 1692, Париж — 29 січня 1763, Париж) — французький поет та есеїст.
 Ів Расін (фр. Yves Racine; нар. 7 лютого 1969, Матан, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Топоніми

Расін (округ, Вісконсин) (англ. Racine County) — округ (графство) у штаті Вісконсин, США.
 Расін — місто, штат Міннесота
 Расін — місто, штат Вісконсин
 Расін — селище, штат Огайо
 Расін — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Расін (Об), Расі́н (фр. Racines) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.

Інше 
 11051 Расін (11051 Racine) — астероїд головного поясу.
 50 франків (Расін) — французька банкнота.